Pedaja ist der Nachname folgender Personen:
 Mick Pedaja (* 1993), estnischer Sänger

Pedaja ist zudem der Name von:
 mehreren biblischen Personen, siehe Pedaja (Bibel)